KV Kortrijk kwam in het seizoen 2007/08 uit in de Belgische Tweede Klasse. Het eindigde er als kampioen op de eerste plaats en promoveerde zo op het einde van het seizoen naar Eerste Klasse.

KV Kortrijk stond het hele seizoen aan de leiding. Op de voorlaatste speeldag werd Kortrijk kampioen na een thuiszege tegen Eupen. Dichtste achtervolger Tubize speelde gelijk waardoor hun achterstand niet meer in te halen was.

In de Beker van België was Kortrijk voor het tweede opeenvolgende jaar tot in de kwartfinales geraakt. Het schakelde KVV Heusden-Zolder, AFC Tubize, Excelsior Mouscron en SV Zulte Waregem uit. In de kwartfinales speelde het tegen AA Gent. De heenmatch werd gewonnen met 5-1, maar de terugmatch eindigde op 4-0 in het voordeel van Gent, waardoor Kortrijk werd uitgeschakeld.

Ploegsamenstelling

A-kern

Technische staf
 Hein Vanhaezebrouck (hoofdtrainer)
 Jean-Luc Vande Weghe (assistent-trainer)
 Gianny Devos (keeperstrainer)

Transfers

Inkomende transfers
  Salah Bakour (vrije transfer)
  Istvan Bakx (HSV Hoek)
  Cédric Bétrémieux (AS Beauvais)
  Gerald Beugnies (RFC Tournai)
  Elimane Coulibaly (KMSK Deinze)
  Frederik Declercq (KSV Oudenaarde)
  Mohammed Habib N'Diaye (geleend van AA Gent)
  Sven Kums (RSC Anderlecht - winterstop)
  Kristof Van Hout (Willem II)
  Ernest Webnje Nfor (geleend van AA Gent)

Uitgaande transfers
  Gerald Beugnies (RACS Couillet - winterstop)
  Xavier Chen (KV Mechelen)
  Ivica Jarakovic (1. FC Magdeburg)
  Christian Landu-Tubi (RAEC Mons)
  Mehdi Makhloufi (USL Dunkerque)
  Aloys Nong (KV Mechelen)
  Kenneth Trypsteen (?)
  Emir Ujkani (?)
  Kurt Vandoorne (KMSK Deinze)
  Jo Vermast (MVV)

Wedstrijden

Competitie

Beker van België

Eindstand

Doelpunten

Totaal

Competitie

Beker

KV Kortrijk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2007/08